Helan ist der Name
eines Kreises des Verwaltungsgebiets der bezirksfreien Stadt Yinchuan, Volksrepublik China: Helan
ein Gebirge nordwestlich der Stadt Yinchuan: Helan-Gebirge
eine Ortschaft im Kreis Bostanabad, Iran: Helan (Bostanabad)

Helan ist der Familienname folgender Personen:
Dowager Helan (351–396), Prinzessin der Xianbei-Dynastie
Serge Hélan (* 1964), ehemaliger französischer Dreispringer